T (o t) puede designar:

En los alfabetos 
 La letra latina T/t (nombre: te; en plural: tes).
 La letra cirílica Т/т.
 La letra griega Τ/τ (nombre: tau).

En ciencias 
 t, el símbolo de la tonelada métrica, unidad de medida de peso en el sistema métrico decimal y, actualmente, de masa en el Sistema Internacional de Unidades.
 t; en física, representación del tiempo.
 T; también en física, representación de la temperatura absoluta.
 T; también en física, representación del período de oscilación, el tiempo transcurrido entre dos puntos equivalentes de la onda.
 T; en electromagnetismo, el símbolo del tesla, unidad de inducción magnética.
 T, el símbolo del prefijo tera del Sistema Internacional de Unidades, que indica un factor de 1012 o 1000000000000 (un billón).
 T; en bioquímica, representación de la timina, un compuesto heterocíclico.

En otros ámbitos 
 T!; en Internet, representación de Taringa!, una de las páginas más importantes de Argentina entre 2005 y 2015.
 La letra T, el sobrenombre que recibe la Sinfonía n.º91 de Joseph Haydn.
 Distribución t de Student; en estadística, un tipo de distribución de probabilidad.
 Triásico, periodo geológico.

Enlaces externos